F. Scott Fitzgerald (1896-1940), un écrivain américain ;
 Scott L. Fitzgerald (1963-), membre du sénat du Wisconsin ;
 , footballeur ;
 , footballeur du Wealdstone F.C. ;
 Scott Fitzgerald, chanteur britannique ;
 , boxeur britannique.